Zielfernrohrgewehr steht für:
 Gewehr mit Zielfernrohr
 Zielfernrohrgewehr 1, Schießsport-Disziplin
 Zielfernrohrgewehr 4, Schießsport-Disziplin